La entrada Génova puede referirse a:

Lugares 
 Génova, ciudad italiana capital de la provincia homónima y de la región de Liguria.
 República de Génova, estado italiano de la Edad Media.
 Génova (Quindío), municipio del departamento de Quindío, en Colombia.
 Génova (Mallorca), barrio situado en el Distrito de Poniente de Palma de Mallorca, en Baleares (España).
 Génova 13, dirección de la sede del Partido Popular de España.

Otros 
 Génova FC, equipo de fútbol italiano.
 Cuevas de Génova, cuevas naturales en Mallorca.
 Génova (película), película de 2008.
 Génova (vela), tipo de vela triangular.